Заведението е обособена административна единица в рамките на едно ведомство, която е с търговско, лечебно или учебно-възпитателно предназначение. Заведенията могат да са:

 заведения за хранене и развлечения;
 учебни заведения;
 лечебни заведения.

Източници